Chobe kan sytfa på:
Chobe nationalpark – en nationalpark i Botswana
Chobe – en flod i Angola, Namibia och Botswana 
Chobe (distrikt) – ett distrikt i Botswana, fram till 2007 ett underdistrikt till distriktet Northwest